Дінара Сафіна була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь. 103-тя ракетка світу Анна Чакветадзе виграла титул, у фіналі перемігши Юханна Ларссон.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
кваліфікація Draw 

2010
Banka Koper Slovenia Open